Boqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Boqvist (* 2000), schwedischer Eishockeyspieler
 Jesper Boqvist (* 1998), schwedischer Eishockeyspieler